Breakfast – album di Chiddy Bang del 2012
 Breakfast – serie televisiva